Димитрие (Думитру) Иоан Манджерон (; , , Бессарабская губерния, Российская империя — , , Румыния) — румынский  и , , профессор (с 1941), доктор наук. Член-корреспондент Румынской академии (1990).

Биография 
Сын бессарабского железнодорожника. Окончил Унгенскую школу, затем в 1930 году — математический факультет Ясского университета, где был оставлен работать, сначала ассистентом, затем руководителем проектов, преподавателем и профессором. В 1932 году получил докторскую степень по математике в Неаполитанском университете под руководством итальянского математика Мауро Пиконе.

В 1942—1944 годах работал на кафедре математики Черновицкого университета.

В послевоенные годы — заведующий кафедрой математики в Ясском политехническом институтею

Научная деятельность 
Работы в различных областях математического анализа, теории интегро-дифференциальных уравнений, математической физики, общей механики. Развил матрично-тензорный метод в применении к теории механизмов, графо-аналитический метод в теории пространственных механизмов.

Автор более 600 публикаций, нескольких монографий и курсов в области механики, нашедших применение в Робототехнике.

Создал в Яссах математическую школу теории механизмов.

Член более 25 научных обществ мира в 1970-х годах, в том числе Всемирной ассоциации астронавтики.

Избранные публикации 
 Mecanica rigidului (в соавт., București, 3 vol., 1978-1980-1981)
 Sopra un problema al contorno per un’equazione differenziale non lineare alle derivate parziali di quarto ordine con le caratteristiche reali doppie. Rendiconti Accad. d. L. Roma (6) 16, 305—310, 1932
 Sur certains problemes а la frontière pour une classe d’equations aux dérivées partielles d’ordre superieure. C.R. Acad. Sci., Paris, 204, 94-96.
 Corespondență cu tangenta isoclină . I, II. Gaz. mat., București, 47, 208—212, 257—261. 1942
 Über Beziehungen zwischen Lösungen partieller Differentialgleichungen unterschiedlicher Typen und über gewisse neue Funktionenklassen bezüglich polyvibrierender Gleichungen. . Math. Notae 21(1968/69), 95-103 (1970).
 Дифференциальные системы генерирующие классы функций и их приложения. Mem. Sect. Stiint., Ser. IV 12, No.1, 25-41 (в соавт., 1989/1991).
 Symmetrical branched systems vibrations. (English) Mem. Sect. Stiint., Ser. IV 12, No.1, 43-57 (в соавт., 1989/1991).
 О приведенных ускорениях любого порядка и некоторых их экстремальных свойствах. Докл. АН СССР (1957)
 К общей теории приведенных ускорений в тангенциальных координатах (в соавт., 1962)
 Математические системы сложных структур. О решении некоторых классов линейных и нелинейных функционально-интегральных уравнений. Докл. АН СССР (в соавт., 1971)
 Математические системы сложных структур. О решении некоторого класса линейных функциональных интегро-дифференциальных уравнений. Докл. АН СССР (в соавт., 1971)
 Системы полиномов многих переменных — частные решения некоторого класса линейных самосопряженных поливолновых уравнений. Докл. АН СССР (в соавт., 1972)
 К построению систем поливолновых полиномов. Докл. АН СССР (в соавт., 1973).

Литература 
 Боголюбов А. Н. Математики Механики. — Киев, Наукова думка, 1983

Ссылки 
 Димитрие (Думитру) Манджерон

Члены-корреспонденты Румынской академии
Доктора наук
Выпускники Ясского университета
Преподаватели Ясского университета
Преподаватели Черновицкого университета